Евгений Алексеевич Сорокин: Сорокин, Евгений Алексеевич (1929—1963) — советский художник.
 Сорокин, Евгений Алексеевич (род. 1966) — советский, казахстанский и норвежский футболист.